Obodes I, rei àrab dels nabateus (c. 95-87 aC)
 Obodes II, rei àrab dels nabateus (62 - c. 50 aC)
 Obodes III, rei dels nabateus (c. 28 - 9 aC)